Resina – sostanza odorosa e appiccicosa prodotta da alcune piante
 Resina artificiale – ampia varietà di plastiche di varia natura (ad esempio resina epossidica, resina fenolica)
 Resina – film del 2018 diretto da Renzo Carbonero
 Resìna – antico nome dell'attuale città di Ercolano

Altri progetti